Mahajan – cognome indiano
 27233 Mahajan – asteroide della fascia principale
 Mahajan – centro abitato dell'India

Persone 

 Karan Mahajan – scrittore statunitense di origini indiane
 Pramod Mahajan – politico indiano